Qi kan avse: 

 Qi – kinesiskt daoistiskt begrepp, ungefär livskraft
 QI – (Quite Interesting) frågesportprogrm på brittisk TV 2003–
 Qi (sladdlös laddning) – sladdlös batteriladdning

Personer 
Samtliga personer är från Kina
Mä
 Qi (kung)  (2000-talet f-Kr.)
 Qi Benyu (1931–2016)), kommunistisk politiker
 Qi Jiguang (1528–1588), general

Kvinnor
 Qi Jiang (drottning) (död 781 f.Kr.)

 Qi (auktor), beteckningar vid biologisk namngivning

Kinesisk historia
 Qi (fem dynastierna) – mindre kungadöme under perioden De fem dynastierna och De tio rikena, vilket härskade 907–924
 Qi (stat) – stat under Zhoudynastin 1100-talet–221 f.Kr
 Norra Qidynastin – dynasti under De sydliga och nordliga dynastierna, vilken regerade åren 550-557
 Södra Qidynastin – stat under samma epok som existerade åren 479-502

Geografi

Kina
 Qi, Hebi – härad i Henanprovinsen
 Qi, Kaifeng – härad  i Henan-provinsen 
 Qi, Jinzhong – härad i Shanxi-provinsen

 Qi He – flera vattendrag
 Qi Hu – sjö i Jiangxiprovinsen
 Qi Jiang –  flera vattendrag
 Qi Shan – flera berg
 Qi Shui – flera vattendrag

Kinesiska efternamn
Efternamnsförgreningssidor
WP:Projekt Kina